El título Sólo se vive dos veces puede referirse a:

La novela Sólo se vive dos veces perteneciente a la saga de James Bond.
La película Sólo se vive dos veces perteneciente a la saga de James Bond.